Mileševa bezeichnet
 einen Fluss in Serbien, siehe Mileševa (Fluss)
 ein Kloster in derselben Region, siehe Kloster Mileševa